3 miejscowości w Polsce: 
 Komorówko – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica 
 Komorówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice 
 Komorówko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo

Zobacz też: Komorowo